Список рок-хитов 2018 года Великобритании включает самые популярные песни в стиле рок на основе данных официального рок хит-парада Великобритании UK Rock Chart 2018 года. Составителем чарта является The Official Charts Company, отвечающая за выпуск всех официальных музыкальных чартов страны. Список рок-хитов 2018 года Великобритании основан на статистических данных о продажах музыкальных релизов на физических и цифровых носителях. В чарт могут попадать и возглавлять синглы прошедших лет.

Список синглов

См. также 
 2018 год в музыке
 UK Rock Chart
 Список хитов альтернативного рока № 1 2018 года (Billboard)
 Список синглов № 1 в США в 2018 году (Billboard)
 Список альбомов № 1 в США в 2018 году
 Список кантри-хитов № 1 2018 года
 Список рок-альбомов № 1 в Великобритании в 2018 году

Примечания 

Списки рок-хитов Великобритании
Великобритании